Клаус Вольферман (; род. 31 марта 1946, Альтдорф-бай-Нюрнберг) –  западногерманский метатель копья. Чемпион Олимпийских игр в Мюнхене.

Биография
Отец Клауса, кузнец по профессии, также был гимнастом и водил сына в спортзал. Клаус Вольферман  занимался гимнастикой в ​​TV Altdorf, пока ему не исполнилось 14-15 лет. В этом возрасте он  перешёл в команду по гандболу и открыл для себя свой мощный бросок. Во время учёбы на слесаря-инструментальщика  Нюрнберге в заводском спортивном клубе он пришёл к метанию копья через пятиборье и десятиборье. Тогда же у него появились первые значительные  спортивные амбиции, и Клаус понял, что может заниматься этим профессионально. С  1965 года  он обучался  в Баварской спортивной академии в Мюнхене. В это время Герман Ридер (1928†2009)  стал его тренером по метанию копья. По окончании учёбы он устроился на работу  учителем  физкультуры в школу   и продолжил заниматься метанием.

Карьера
На Олимпийских играх 1968 года в Мексике он финишировал только 16-м в квалификационном раунде. Согласно его заявлениям, он тщательно готовился к Играм в родной стране  в течение следующих четырёх лет.

Соревнования по метанию копья на Олимпиаде 1972 года стали едва ли не самыми напряжёнными в олимпийской истории. В пятом раунде Вольферман  опередил Яниса Лусиса из СССР с олимпийским рекордом в броске 90,48 метра. Затем, в шестом и последнем раунде, Лусис не без труда добился  90,46 метра – двухсантиметровое отставание советского прибалта позволило Вольферману одержать победу.

5 мая 1973 года Клаус Вольферман  установил новый мировой рекорд в метании копья, побив предыдущий рекорд Лусиса – 93,80 метра с отметкой 94,08 метра. Рекорд Вольфермана держался до 26 июля 1976 года, когда на Летних Олимпийских играх 1976 года в Монреале  венгерский атлет Миклош Немет  метнул копьё на 94,58 м.

После завершения своей карьеры c  1978 годa Вольферман  выступал  в бобслее и занял второе место в чемпионате Германии в 1979 году в соревнованиях четвёрок  с пилотом Георгом Хейблом и  четвёртое место в Кубке Европы. 

Благодаря своей популярности и достижениям он был признан спортсменом года в Федеративной Республике Германии в 1972 и 1973 годах и лучшим спортсменом Европы в 1972 году. На рубеже веков он также признан немецким метателем копья века. В 2004 году он был одним из факелоносцев, пронесших олимпийский огонь через Мюнхен в преддверии афинской Олимпиады. В 2011 году Клаус Вольферман  занесён в Зал славы немецкого спорта.

Личная жизнь
Клаус  женат  с 1967 года, его супругу зовут Фредерика. Имеет дочь. С 2001 года живёт в Пенцберге в Верхней Баварии.  Он руководит агентством спортивного маркетинга. Также Вольферман  является  послом Специальной Олимпиады — международного сообщества, занимающегося  вопросами организации спортивных мероприятий для лиц с умственными отклонениями.

Примечания

Литература 
 Klaus Wolfermann, Speerwerfen.  BLV, 1973.

Ссылки 

Кавалеры Серебряного лаврового листа
Метатели копья Германии
Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Чемпионы летних Олимпийских игр 1972 года
Олимпийские чемпионы от Германии
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1968 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1972 года